Hörnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hörnsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (43 ha)
Hörnsjön, Småland, sjö i Emmaboda kommun,  (21,8 ha)
Hörnsjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (58,2 ha)
Hörnsjön (Själevads socken, Ångermanland), sjö och naturreservat i Örnsköldsviks kommun,  (7,85 ha)
Ut-Hörnsjön, sjö i Nordmalings kommun,  (19,1 ha)

Se även
Hörnasjön
Hörnsjö, småort i Nordmalings socken, Ångermanland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn